

Musica 
Questo piccolo grande amore – album del 1972 di Claudio Baglioni
Questo piccolo grande amore – canzone del 1972 di Claudio Baglioni
Questo piccolo grande amore – singolo del 1972 di Claudio Baglioni contenente l'omonima canzone e "Caro padrone"
Questo piccolo grande amore – singolo del 1972 di Claudio Baglioni contenente l'omonima canzone e "Porta Portese"
Questo piccolo grande amore – album del 2009 di Annalisa Minetti

Cinema 
Questo piccolo grande amore – film del 2009 di Riccardo Donna